Tar:

 Tar — формат битового потока или файла архива, а также название традиционной для Unix программы для работы с такими архивами.
 Tar — дебютный сингл британской поп-группы Visage.